Lophiidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zeeduivels 
 Ceratiidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zeeduivels